Гондар (порт. Gondar) — топоним.

 Гондар (Амаранте) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. 
 Гондар (Вила-Нова-ди-Сервейра) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. 
 Гондар (Гимарайнш) — фрегезия в Португалии, входит в округ Брага. 
 Гондар (Каминья) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.

См. также 
 Гондар (Эфиопия) — город в Эфиопии в 30 км к северу от озера Тана, в регионе Амхара.